Pacius ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Pacius (1809–1891), Komponist
 Julius Pacius de Beriga (auch Giulio Pace; 1550–1635), Jurist